Инженерное — топоним в России и на Украине:

 Инженерное — озеро в Володарском районе Нижегородской области. 

 Инженерное — село в Пологском районе Запорожской области.
 Инженерное (до 2016 г. — Жовтневое) — посёлок в Херсонском городском совете Херсонской области.